Списак аеродрома Народне Републике Кине, је списак груписан према Административним јединицама земље, пореданих азбучно:



Референце

Види још 

Саобраћај у Кини